Franc Kavčič je lahko:
 Franc Kavčič (gospodarstvenik)
 Franc Kavčič (slikar)
 Franc Kavčič (teritorialec)